Montastruc, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Montastruc, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Montastruc, commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Montastruc-de-Salies, commune française de la Haute-Garonne ;
 Montastruc-la-Conseillère, commune française de la Haute-Garonne ;
 Montastruc-Savès, commune française de la Haute-Garonne ;
 abri Montastruc, abri sous roche et site archéologique à Bruniquel en Tarn-et-Garonne.

 Pierre Montastruc.